Unterfischbach ist der Name folgender Orte:

 Unterfischbach (Schluchsee), Weiler der Gemeinde Schluchsee, Baden-Württemberg 
 Unterfischbach (Großerlach), Ortsteil der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Unterfischbach (Markdorf), Ortsteil der Gemeinde Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Unterfischbach (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Unterfischbach (Gemeinde Oepping), Ortsteil der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberfischbach